Wannow ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Wannow († 1962), deutscher Anwalt und Betrüger
 Nelly-Marianne Wannow (1934–2020), deutsche Diplomatin